Diane steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Diana (Vorname)
 Diane, ein Medikament aus Cyproteronacetat und Ethinylestradiol
 Diane – Kurtisane von Frankreich, deutscher Titel des französischen Spielfilms Diane

Diane oder Diané ist der Familienname folgender Personen:

 Amara Diané (* 1982), ivorischer Fußballspieler
 Taifour Diane (* 1972), guineischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Diagne